Cristo de la Expiración puede referirse a:

 Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración (Sevilla)
 Imagen del Cristo de la Expiración, llamada popularmente "el Cachorro" (Francisco Antonio Ruiz Gijón, 1682)
 Puente del Cristo de la Expiración
 Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio (León)
 Cofradía del Cristo de la Expiración (Roquetas de Mar)
 Santísimo Cristo de la Expiración (Montiel, Provincia de Ciudad Real)